Ievgueni Viktorovitch Skatchkov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Penza en URSS) est un joueur professionnel Roumain d'origine russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Dizel Penza, il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2003 dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . Il joue son premier match dans la Superliga avec le HK CSKA Moscou durant la campagne 2003-2004. Il ne parvient pas à s'imposer dans l'équipe première du club de l'armée ni avec le HK Spartak Moscou lors des deux saisons suivantes. En 2006, il franchit ce cap avec le Traktor Tcheliabinsk.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie puis la Roumanie au niveau international. Il honore sa première sélection le  contre l'Italie en match amical. En 2022, il représente la Roumanie lors du championnat du monde division 1 groupe A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2001-2002|| Dizel Penza|| Vyschaïa liga|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| Dizel Penza 2|| Pervaïa Liga|| 25|| 16|| 8|| 24|| 16|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Kapitan Stoupino || LEE || 34|| 4|| 4|| 8|| 2|| || || || || 
|-
|Kapitan Stoupino || Pervaïa Liga || || || || || || || || || || 
|-
| rowspan=2|2003-2004|| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa Liga || 59|| 30|| 15|| 45|| 62|| || || || || 
|-
| HK CSKA Moscou || Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2004-2005 || HK Spartak Moscou 2|| Pervaïa Liga || 55|| 25|| 31|| 56|| 98|| || || || || 
|-
| HK Spartak Moscou || Superliga || 9|| 0|| 2|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2005-2006 || HK Spartak Moscou 2|| Pervaïa Liga || || || || || || || || || || 
|-
| HK Spartak Moscou || Superliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 52|| 13|| 9|| 22|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 53|| 14|| 13|| 27|| 60|| 3|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2008-2009|| Traktor Tcheliabinsk|| KHL|| 54|| 14|| 18|| 32|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Traktor Tcheliabinsk||  KHL|| 51|| 22|| 14|| 36|| 143|| 3|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan || KHL || 21|| 7|| 5|| 12|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan || KHL || 36|| 5|| 6|| 11|| 22|| 11|| 2|| 0|| 2|| 12
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 28|| 1|| 3|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| rowspan=2|2013-2014|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 36|| 6|| 3|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 10|| 6|| 3|| 9|| 14|| 7|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 56|| 6|| 17|| 23|| 22|| 5|| 0|| 0||0 || 25
|-
| 2015-2016 || HK Sotchi || KHL || 51 || 14 || 16 || 30 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || HK Sotchi || KHL || 31|| 4|| 4|| 8|| 16|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2017-2018 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 28|| 1|| 6|| 7|| 9|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2017-2018 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 9 || 3 || 5 || 8 || 10 || 15 || 4 || 6 || 10 || 6  
|-
| 2018-2019 || HK Lada Togliatti || VHL || 20|| 6|| 5|| 11|| 28|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2019-2020 || CSM Dunărea Galați || Liga Națională || 24|| 32|| 30|| 62|| 16|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2020-2021 || CSM Dunărea Galați || Liga Națională || 23|| 30|| 16|| 46|| 31|| 7|| 6|| 8|| 14|| 2 
|-
| 2021-2022 || SC Csíkszereda || Liga Națională || 22|| 18|| 32|| 50|| 39|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0 
|-
| 2021-2022 || SC Csíkszereda || Erste Liga || 37|| 25|| 41|| 66|| 16|| 15|| 9|| 9|| 18|| 10 
|-
| 2022-2023 || SC Csíkszereda || Liga Națională || || || || || ||
|-
| 2022-2023 || SC Csíkszereda || Erste Liga || || || || || ||

Références 

Naissance en juillet 1984
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur international roumain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du Dizel Penza
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Kapitan Stoupino
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Sotchi
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du CSM Dunarea Galati